Guibert ist der Name von:

 Guibert von Nogent (1053–1124), Benediktiner, Theologe und Autor

Guibert ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Guibert (1906–1990), französischer Dichter, Herausgeber, Anglist, Romanist, Hispanist, Lusitanist und Übersetzer
 Emmanuel Guibert (* 1964), französischer Comiczeichner und Szenarist
 Germain Guibert (1897–1968), französischer Politiker
 Henri Guibert (1883–1967), französischer Autorennfahrer
 Hervé Guibert (1955–1991), französischer Schriftsteller und Fotograf
 Jacques Antoine Hippolyte Guibert (1743–1790), französischer General und Militärschriftsteller
 Joseph Hippolyte Guibert (1802–1886), Kardinalerzbischof von Paris
 Nicolas Guibert (1547–1620), Arzt und Forscher